Franco Zazzeri – scultore italiano
 Lorenzo Zazzeri – nuotatore italiano.